19-й чемпионат Узбекистана по футболу 2010 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 этапа (с участием 24-х клубов) с 1 апреля по 27 октября 2010 года.

На Предварительном этапе клубы были разделены на 2 группы по территориальному принципу — «Восток» и «Запад». По 8 лучших команд из каждой группы вышли в Финальный этап и разыграли 2 путёвки в Высшую лигу. Результаты матчей клубов на Предварительном этапе учитывались в Финальном этапе.

Участники 

 «Динамо» (Карши) отказалось от участия в турнире.
 «Бунёдкор-Коканд 1912» сменил название на «Бунёдкор»-2 (Чирчик).
 «Динамо-Хамкор» (Термез) сменило название на ФК «Термез».

Предварительный этап

Группа «Восток»

Итоговая таблица

Группа «Запад»

Итоговая таблица

Финальный этап

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2010
 Вторая лига Узбекистана 2010
 Кубок Узбекистана 2010

Ссылки 
 Uzbekistan 2010 

2010
Спорт в Узбекистане в 2010 году